Kościół św. Pawła na Regoli
 Kościół św. Pawła przy Trzech Źródłach
 Bazylika św. Pawła za Murami

Zobacz też:
 Bazylika świętych Piotra i Pawła przy Via Ostiense